Grand Prix Německa 1987 (oficiálně Mobil Grosser Preis von Deutschland) se jela na okruhu Hockenheimring v Hockenheimu v Německu dne 26. července 1987. Závod byl osmým v pořadí v sezóně 1987 šampionátu Formule 1.

Kvalifikace

Závod

Průběžné pořadí po závodě 
Pohár jezdců

Pohár konstruktérů

Pořadí Jim Clark Trophy

Pořadí Colin Chapman Trophy

Odkazy

Reference 

Formule 1 v roce 1987
Grand Prix Německa
Sport v Německu v roce 1987